Le terme eaux noires peut faire référence à :

 Eaux noires (rivière), nom générique des cours d'eau appelés ainsi, du fait de leur couleur naturelle ;
 Eaux noires (écologie), nom générique des rejets liquides appelés ainsi, du fait des polluants qu'ils contiennent.

Voir aussi 

 
 , litt. eaux noires en hindi